McInally ist der Familienname folgender Personen:

 Alan McInally (* 1963), schottischer Fußballspieler
 Stuart McInally (* 1990), schottischer Rugby-Union-Spieler